Словенская Первая лига 2017/2018 — 27-й розыгрыш турнира. Сезон начался 15 июля 2017 года и закончился 27 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Копер» и «Радомлье». Их заменили «Триглав» и «Анкаран», занявшие соответственно 1-е и 3-е места во Второй лиге.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Словении на soccerway 

Чемпионат Словении по футболу
Словения